Heterophenacia gigantea är en ringmaskart som beskrevs av Jean Louis Armand de Quatrefages de Bréau 1866. Heterophenacia gigantea ingår i släktet Heterophenacia och familjen Terebellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
gigantea